Galliard ist der Familienname von:

 Johann Ernst Galliard (1687–1749), deutscher Komponist und Musiker
 Peter Galliard (* 1961), Opernsänger (Tenor) aus der Schweiz

Siehe auch:
 Galliarde (englisch Galliard), ein ab 1400 in Frankreich verbreiteter Tanz
 Gaillard